Blanc steht für:
 Blanc (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Blanc de Blancs, Weißwein aus weißen Trauben
 Blanc de Noirs, Weißwein aus roten Trauben
 Blanc fixe, siehe Bariumsulfat
 Blanc de Chine, siehe Chinesisches Porzellan #Dehua-Porzellan (Blanc-de-Chine)
 Blanc manger, siehe Mandelsulz

Blanc steht für folgende geographischen Objekte:
 Lac Blanc, See im Elsass, Frankreich
 Mont Blanc, Berg in den Alpen
 Blanc de Moming, Berg in den Walliser Alpen
 Cap Blanc (Mauretanien), Kap in Mauretanien
 Cap Blanc, Kap in Tunesien, siehe Ra's al-Abyad
 Blanc de Morgex et de La Salle, Weinbaugebiet in der Region Aostatal, Italien

Blanc (französisch für ‚weiß‘) ist Namensbestandteil folgender Rebsorten:
 Blanc Dame
 Blanc Fumé
 Chenin Blanc
 Grenache Blanc
 Piquepoul Blanc
 Sauvignon Blanc
 Seyval Blanc
 Vidal Blanc
 Pinot blanc, siehe Weißer Burgunder

Siehe auch:

 Blanc-Reaktion, Namensreaktion der organischen Chemie
 Chamonix-Mont-Blanc, französischer Skiort
 Le Blanc (Begriffsklärung)
 Leblanc
 Blank
 Blanck